Тијера Линда има више значења:

 Тијера Линда, Вуелта Каракол (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Линда (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику